SGL est un sigle, qui signifie :
 Syndicat général des lycéens : syndicat lycéen français
 Société des gens de lettres : mais le sigle SGDL semble plus utilisé
 Système de Gestion de Laboratoire (LIMS en anglais) ou plus exactement SIGL pour Système Informatique de gestion de Laboratoire.